Trzecie zawody w ramach Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2018 odbyły się 4 sierpnia w szwajcarskim Einsiedeln.

Kwalifikacje do konkursu głównego wygrał Piotr Żyła. Drugie miejsce zajął gorszy o niespełna punkt Dawid Kubacki, a trzeci był reprezentant gospodarzy Killian Peier. Łącznie w czołowej dziesiątce zawodów znalazło się pięciu reprezentantów Polski. Dwóch zawodników zostało zdyskwalifikowanych za nieprzepisowy kombinezon. Kwalifikacje odbyły się z jedenastej, dwunastej oraz trzynastej belki startowej.

Konkurs indywidualny wygrali ex aequo Kamil Stoch oraz zwycięzca kwalifikacji Piotr Żyła. Trzecie miejsce zajął reprezentant Rosji Jewgienij Klimow. Wszyscy reprezentanci Polski z wyjątkiem Macieja Kota, który zajął dwudzieste siódme miejsce. Zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon został Słoweniec Tilen Bartol. Zawody rozegrano z trzynastej oraz z dwunastej platformy startowej .

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Einsiedeln był Marco Steinauer oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Thomas Haßlberger, a jego asystentem – Aljosa Dolhar. Odpowiedzialnym za sprawdzanie sprzętu był Sepp Gratzer oraz Ueli Forrer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 3 sierpnia 2018

Konkurs indywidualny – 4 sierpnia 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 
 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Einsiedeln
2018 w Szwajcarii